17 літні Олімпійські ігри які проходили у Римі, Італія, з 25 серпня по 11 вересня 1960 року.

Посилання  
 Міжнародний олімпійський комітет — Рим 1960 — Медальний залік 

1960
Літні Олімпійські ігри 1960